Алексис Ренар (); () — французский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий  c 2020 года за команду мирового тура «».

Карьера

Достижения 

 2017
 1-й — Этап 1 Гран-при Рублиланда (юниоры)
 3-й  Чемпионат Франции — Групповая гонка (юниоры)
 5-й Tour du Valromey (юниоры) — Генеральная классификация
 1-й — Этап 1

Примечания

Ссылки 
 Ренар, Алексис на FirstCycling
 
 
 
 
 
 
 
 

Велогонщики Франции